SCCM peut faire référence à :
System Center Configuration Manager, un logiciel de gestion de systèmes édité par Microsoft ;
Standard Cubic Centimeters per Minute une unité de débit de gaz sous des conditions standard de pression et de température ;
Sporting Club Chabab Mohammédia, un club de football marocain.